Berliner Verkehrsbetriebe, het stadsvervoerbedrijf in Berlijn
BV Groningen, een basketbalvereniging uit Groningen